Bláfjöll steht für folgende Berge bzw. Gebirge: 
 Bláfjöll (Südwestisland), in Südwestisland nahe der Hauptstadt Reykjavík 
 Bláfjöll (Skaftárhreppur), im Süden Islands in der Gemeinde Skaftárhreppur, nordöstlich des Mýrdalsjökull, in der Nähe des Öldufellsjökull
 Bláfjöll (Rangárþing ytra), im Süden Islands in der Gemeinde Rangárþing ytra, nördlich des Mýrdalsjökull, in der Nähe des Sléttjökull
 Bláfjöll (Ásahreppur), zentral in Island in der Gemeinde Ásahreppur, westlich des Vatnajökull, in der Nähe des Tungnaájökull